Глуви барут се може односити на:

 Глуви барут (роман), роман Бранка Ћопића из 1957.
 Глуви барут (филм), филм Бахрудина Ченгића из 1990.